Пыжи — название населённых пунктов:

Россия 
 Пыжи — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Пыжи — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Пыжи — деревня в Осташковском районе Тверской области.